Saint Hubert fait souvent référence à Hubert de Liège, saint chrétien, patron des chasseurs et des forestiers.

Voici la liste de lieux de culte portant le nom de Saint-Hubert.

Arlon : Église Saint-Hubert, à Fouches
Esneux : Église Saint-Hubert d'Esneux
 Genappe : Église Saint-Hubert, à Baisy-Thy 
 Libin : Église Saint-Hubert, à Redu
 Rochefort : Église Saint-Hubert, à Han-sur-Lesse
 Saint-Hubert: Basilique Saint-Hubert, à Saint-Hubert

Longueuil : église Saint-Hubert de l'arrondissement Saint-Hubert.

Gandrange : Église Saint-Hubert de Gandrange
 Les Marêts : Église Saint-Hubert des Marêts
 Pars-lès-Chavanges : Église Saint-Hubert de Pars-lès-Chavanges
 Waville : Église Saint-Hubert de Waville

Voir aussi 
 Chapelle Saint-Hubert de Courcelles (France)

Luxembourg 
 Église Saint-Hubert (Dommeldange)

Saint-Hubert